ТНП — многозначная аббревиатура:
 тнп — так называемый президент
 ТНП — Талышская народная партия
 ТНП — Татнефтепродукт
 ТНП — товары народного потребления
 ТНП — точка наводки прицела, точка наводки и прицеливания
 ТНП — транснациональная преступность
 ТНП — Транснефтепродукт
 ТНП — трубопровод неразделённой продукции
 ТНП — Туланефтепродукт
 т. н. п. — тысяча нуклеотидных пар
 ТНП — тепловизионный наблюдательный прибор
   — тепловизионный прибор для наблюдения за полем боя

См. также 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей